Marcorelle et Marcorelles sont des noms propres français qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
Marcorelle et Marcorelles sont des patronymes français particulièrement présents dans le département de l'Aude et l'Aveyron. Ils sont notamment portés par :
 Jean-François Joseph Marcorelle (1760-1829), un homme politique français ;
 Louis Marcorelles (1922-1990), un journaliste et critique de cinéma français ;
  (1987-), un joueur américain de football américain.

Cinéma 
 L'Affaire Marcorelle, film français réalisé par Serge Le Péron en 2000.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français